Акраб:

 Акраб — село в Казахстане.
 Акраб — звезда в созвездии Скорпиона (бета Скорпиона).